Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 1992, facente parte dell'ATP Tour 1992, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Mark Koevermans che hanno battuto in finale Marten Renström e Mikael Tillström 6-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (campioni)

 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dutch Open 1992
ATP Tour 1992